Giacomo Albo  (1905 - 1953) foi um botânico  italiano .

Ligações externas
  

Botânicos da Itália